Веламасан:

 Веламасан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Веламасан, Тони (род. 1977) — испанский футболист.